Let's Pretend Tour var en konsertturné av den svenska sångerskan Seinabo Sey. Turnén pågick mellan 29 januari 2016 och 5 mars 2016 runt om i Europa.

Konsertturnéen arrangerades av Luger.

Konserter

Referenser 

Konsertturnéer 2016